Esistono più comuni francesi con questo nome

Creysse – Dordogna
Creysse – Lot